Дали може да се отнася за:
 Географски обекти
 Дали (област), в Йемен
 Дали (държава), историческа държава в Югоизточна Азия
 Дали (Кипър), село в Кипър
 Дали (Юннан), град в Юннан

 Хора
 Борис Дали (р. 1982), български певец
 Гала Дали (1894-1982)
 Салвадор Дали (1904-1989), испански художник